Ostpreußenstraße steht für:

 Ostpreußenstraße (München), Straße in München-Denning und München-Englschalking
 Ostpreußenstraße (Trier), Straße in Trier
 Ostpreußenstraße (Wiesbaden), Straße in Wiesbaden